Arañón puede referirse a:

 un nombre común de la planta Prunus domestica y de su fruto, la endrina; o
 al insecticida Endrin.